Dorogi Imre (1890–1976) festőművész
 Dorogi Imre (1934–1997) agrármérnök, agrokémiai-talajtani szakmérnök